Беньямин Даниэле Вальгрен Ингроссо (; род. 14 сентября 1997, Дандерюд, Швеция) — шведский певец и автор песен. В детстве он играл ведущую роль в нескольких мюзиклах, и в 2006 он выиграл  с песней «Hej Sofia». Он победил в танцевальном ТВ-шоу со знаменитостями , и дважды участвовал в Melodifestivalen в 2017 и 2018 соответственно. Он победил в 2018 и представил Швецию на конкурсе Евровидение 2018 в Лиссабоне, Португалия, с песней «».

Личная жизнь 
Ингроссо родился в Дандерюд и является сыном бывшего танцора, ныне ресторатора  и певицы Перниллы Вальгрен. Он младший брат  и Бьянки Ингроссо и старший брат Теодора Вальгрена. Он внук актёров Ханса Вальгрена и Кристины Шоллин, и племянник актёров  и . Также он двоюродный брат участника группы Swedish House Mafia Себастьяна Ингроссо. Ингроссо имеет итальянское происхождение и по отцовской, и по материнской линии.

Дискография

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Беньямин Вальгрен-Ингроссо на сайте КиноПоиск

Участники «Евровидения-2018»
Представители Швеции на «Евровидении»